Le titre de cet article contient le caractère ö. Quand celui-ci n'est pas disponible ou n'est pas désiré, le nom de l'article peut être représenté comme Boettcher.
Boettcher ou Böttcher peut faire référence à :

Patronymie 
  (1831–1889)
 
  (ou Böttcher) (1818-1889), un peintre
  (1944-1987), un chanteur
 Dirk Böttcher (1921-2011), est un écrivain allemand.
 Frits Böttcher (1915–2008) est un professeur émérite de Chimie physique.
 Grit Boettcher
 Hans-Joachim Böttcher (1947-), est un historien allemand.
 
 Jürgen Böttcher (1931- ) est un réalisateur de films de nationalité allemande.
 Karl Böttcher (1889-1973) est un Generalleutnant allemand durant la Seconde Guerre mondiale.
 Lucjan Böttcher (1872–1937), mathématicien
 Équation de Böttcher
 Markus Böttcher (1964- ) est un acteur de nationalité allemande.
 Martin Böttcher (1927-2019), compositeur et chef d'orchestre allemand
  (1872–1950)
 
 
 Wilfried Boettcher (1929-1994)

Voir aussi

Source de la traduction

Notes et références 

Homonymie de patronyme